Сильва́нус Ни́мели (; ) — либерийский футболист, нападающий узбекистанского клуба «Сурхан».

Клубная карьера 
Начинал карьеру в местном клубе «Монровия Клаб Брюэрис». В 2014 году перебрался в Чехию, где выступал за юношеские команды «Витковице», «Карвины» и «Баника».

В сентябре 2016 года, по достижении 18-летнего возраста, подписал первый профессиональный контракт на 3 года с «Карвиной» и получил разрешение ФИФА выступать на официальном уровне. 30 ноября 2016 года дебютировал в первой команде «Карвины», сыграв 54 минуты в матче Кубка Чехии против пражской «Дуклы» (2:2).

Зимой 2017 года прибыл на просмотр во вторую команду московского «Спартака» и принял участие в матче Кубка ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (1:1). 24 февраля 2017 года подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года. Сумма трансфера составила 100.000 евро. 19 марта сыграл первый официальный матч за «Спартак-2», выйдя на замену на 68-й минуте в домашней встрече против московского «Динамо» (1:1). 12 апреля забил первый гол за «Спартак-2», отличившись в гостевой встрече против «Спартака-Нальчик» (1:1).

Летние сборы 2018 года проходил вместе с первой командой «Спартака» и принимал участие в товарищеских играх. 29 октября 2018 года дебютировал за основной состав «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1), выйдя на замену на 57-й минуте вместо Софьяна Ханни.

26 января 2021 года перешёл в велика-горицкую «Горицу». 7 марта 2021 года дебютировал за «Горицу» в матче против «Осиека» (1:1) выйдя в стартовом составе и проведя на поле 56 минут. Первый мяч за хорватскую команду забил 16 марта 2021 года в матче 1/4 финала Кубка Хорватии против «Хайдука» (3:0). В августе 2021 года заключил контракт с «Ильвесом», за который дебютировал 21 августа 2021 года в матче 20-го тура чемпионата Финляндии против «Интера» (0:2).

Достижения 
 Командные
«Спартак» (Москва)
 Обладатель Суперкубка России: 2017

 Личные
«Спартак-2» (Москва)
 Лучший легионер первенства ФНЛ: 2018/19

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 11 матчей / 0 голов; 3 победы, 1 ничья, 7 поражений.

Личная жизнь 
У Сильвануса есть старший брат — Алекс Нимели, бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии до 20 лет.

Примечания 

Футболисты Либерии
Игроки сборной Либерии по футболу
Игроки ФК «Карвина»
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Горица» Велика-Горица
Игроки ФК «Ильвес»
Игроки ФК «Солин»
Игроки ФК «Сурхан»